Red Bull Crashed Ice — международные соревнования по Ice Cross Downhill, проводимые компанией Red Bull.

Ice Cross Downhill 
Ice Cross Downhill представляет собой скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Длина первой трассы составляла около 300 м; в настоящее время длина трассы нередко превышает 500 м. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная на некоторых трассах достигает 70 км/ч. Экипировка спортсменов очень напоминает хоккейную.

Формула соревнований аналогична формуле в бордеркроссе и ски-кроссе. Сначала проводится квалификация, лучшие по времени из которой попадают в следующую стадию. Далее проходят забеги с выбыванием: из четырёх участников забега двое лучших проходят в следующую стадию. Помимо финала, обычно проводится малый финал за 5—8 места.

Соревнования 
Ice Cross Downhill был придуман в 1999 году австрийцами Сигурдом Майхе () и Штефаном Ауфшнайтером (). Первые соревнования Red Bull Crashed Ice прошли в 20 января 2000 года в Стокгольме, а с 2007 года они ежегодно проводятся дважды в год — в Квебеке и одном из городов Европы. В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира.

Соревнования Red Bull Crashed Ice в Клагенфурте (2001), Дулуте (2003 и 2004) и Москве (2004) прошли на естественном льду, остальные — на искусственном.

Победители

Чемпионат мира 
С 2010 года отдельные этапы объединены в чемпионат мира (). По результатам каждого этапа Red Bull Crashed Ice начисляются очки: 1-е место — 1000, 2-е — 800, 3-е — 600, 4-е — 500, 5-е — 450, 6-е — 400, 7-е — 360, 8-е — 320 и т. д.

2010 
По сумме соревнований лучшими стали:

Первым чемпионом мира стал 19-летний представитель Германии Мартин Нифнекер. Считавшийся главным фаворитом 7-кратный победитель Red Bull Crashed Ice Яспер Фельдер на соревнованиях в Мюнхене получил травму в квалификации и снялся, а в Квебеке занял 8-е место.

2011 
По сумме соревнований лучшими стали:

2012 
По сумме соревнований лучшими стали:

2013 
По сумме соревнований лучшими стали:

2014 
По сумме соревнований лучшими стали:

2015

По сумме соревнований лучшими стали:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Конькобежный спорт